Почекуй — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края, Россия. Входит в состав сельского поселения «Манкечурское».

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок фермы № 1 Бутунтайского совхоза переименован в Почекуй.

Население

Примечания 

Населённые пункты Александрово-Заводского района